NBIC имеет несколько значений:

 Нанотехнология, биотехнология, информационные технологии и когнитивистика — Emerging technologies
 Национальный совет инспекции норм ()
 Намибийский центр бизнес-инноваций ()
 Нидерландский биоинформационный центр ()